Stift har flere betydninger:
 Stift – er et geografisk område i kirkelig sammenhæng.
 Stift (søm) – er et lille søm eller tegnestift.